Deux régiments de cavalerie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Montauban » :

 un premier régiment de Montauban cavalerie qui deviendra le régiment de Toustain cavalerie ; 
 un deuxième régiment de Montauban cavalerie qui deviendra le régiment de Chartres dragons.

Regiment de Montauban